Dsungaripterus (gr. "ala de Dzungaria")  es un género pterosaurios pterodactiloideos que vivieron a principios del Cretácico Inferior, hace unos 145 millones de años. Sus restos fósiles fueron encontrados en Asia Central. Su nombre deriva del lugar de China donde se hallaron sus restos. El puntiagudo y curvado pico sin dientes de Dsungaripterus le servía para escarbar la arena o el lodo en busca de gusanos y moluscos, que trituraba con la parte trasera de sus mandíbulas que tenían numerosos dientes redondeados.

Descripción 
Medía entre 2 y 3 metros de envergadura. Era un pterosaurio de talla considerable, con la cabeza y el cuello del tamaño de un brazo humano. Presentaba una cresta ósea sobre la cabeza que se prolongaba sobre el pico.

Dieta 

Tenía numerosos dientes redondeados y romos, pero el extremo del pico carecía de ellos y era puntiagudo y curvado hacia arriba; posiblemente lo introducía en la arena y el lodo en busca de gusanos y moluscos a los que trituraría con sus dientes posteriores.

Filogenia
 
Dsungaripterus fue clasificado por Yang como un miembro de los Dsungaripteridae. A continuación se presenta un cladograma mostrando la posición filogenética de Dsungaripterus dentro de Neoazhdarchia de acuerdo con Andres y Myers (2013).

Referencias

Enlaces externos 

Pterodactyloidea
Pterosaurios de Asia
Pterosaurios del Cretácico Inferior